|-
| 160301 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160302 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160303 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160304 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 160305 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160306 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160307 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160308 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160309 - ||  || 4 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160310 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160311 - ||  || 6 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160312 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160313 - ||  || 28 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160314 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160315 - ||  || 30 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 160316 - ||  || 28 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 160317 - ||  || 1 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160318 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160319 - ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160320 - ||  || 27 mai 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160321 - ||  || 26 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 160322 - ||  || 5 iunie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 160323 - ||  || 28 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160324 - ||  || 29 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160325 ||  || 2 iulie 2003 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 160326 - ||  || 7 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 160327 - ||  || 3 iulie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160328 - ||  || 21 iulie 2003 ||  || 
|-
| 160329 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160330 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160331 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160332 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160333 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160334 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160335 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160336 - ||  || 3 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 160337 - ||  || 15 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 160338 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 160339 - ||  || 19 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 160340 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 160341 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160342 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160343 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160344 - ||  || 20 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 160345 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160346 - ||  || 29 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160347 - ||  || 15 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160348 - ||  || 15 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160349 - ||  || 22 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 160350 - ||  || 16 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 160351 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 160352 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160353 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160354 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160355 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160356 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160357 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160358 - ||  || 29 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160359 - ||  || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160360 - ||  || 14 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 160361 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160362 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160363 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160364 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160365 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160366 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 160367 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 160368 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 160369 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160370 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160371 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160372 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160373 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160374 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160375 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160376 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160377 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160378 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160379 - ||  || 23 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160380 - ||  || 21 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160381 - ||  || 11 mai 2004 ||  || , 
|-
| 160382 - ||  || 12 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 160383 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 160384 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160385 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160386 - ||  || 14 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160387 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160388 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160389 - ||  || 15 iunie 2004 ||  || , 
|-
| 160390 - ||  || 14 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 160391 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160392 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160393 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 160394 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160395 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160396 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160397 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160398 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160399 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160400 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-